Črešnjice (Novo mesto), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Novo mesto
 Črešnjice (Vojnik), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Vojnik